Власовский — посёлок в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа город Саратов.

Посёлок Власовский был основан в 1911 году на реке Горючке, вероятно, как один из хуторов на вненадельной земле. На карте Саратовского уезда 1923 года хутор Власов показан несколько в другом месте - сейчас это юго-восточная окраина посёлка Ивановский; а на месте нынешнего Власовского указывается хутор Аносова. В послереволюционные годы Власов некоторое время входил в Колотово-Буеракский сельсовет, а к 1927 году - в Есиповский сельсовет Саратовского уезда. На 1941 год в поселке имелось 19 домов.

Во второй половине прошлого столетия населенный пункт, получивший наименование посёлок Власовский, числился в составе Колотово-Буеракского сельсовета, колхоза "Маяк". В 1987 году здесь проживало около 30 человек.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположена в юго-западной части Саратовского района, вблизи к автотрассе  («Саратов—Волгоград»). Расстояние до административного центра села Михайловка — 31 км, до областного центра составляет 25 км. С областным центром Власовский связан автодорогой. Недалеко от посёлка расположена остановка электропоезда "35 километр" по железнодорожному направлению Саратов - Петров Вал. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В посёлке Власовском одна единственная улица — Луговая и одна территория садового некоммерческого товарищества — СНТ «Власово.

Население 

В селе на 1 января 2018 года проживало 9 человек, насчитывается 2 домовладения.

Достопримечательности 
 В центральной части посёлка расположен большой водоём - пруд, со всех сторон окружённый зеленью деревьев.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района